Санто Доминго Занатепек има више значења:

 Општина Санто Доминго Занатепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Занатепек (Санто Доминго Занатепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику